Louis 19 peut faire référence à :
 Louis 19, le roi des ondes, film franco-canadien de 1994 ;
 Louis de France (1775-1844), prétendant légitimiste au trône de France sous le nom de Louis XIX.